Sotkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sotkajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750739-178752), sjö i Pajala kommun,  (3,53 ha)
Sotkajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 751052-179114), sjö i Pajala kommun,  (4,28 ha)
Sotkajärvi (Karesuando socken, Lappland, 759087-175897), sjö i Kiruna kommun,  (5,6 ha)
Sotkajärvi (Karesuando socken, Lappland, 759424-175390), sjö i Kiruna kommun,  (8,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn